Callgirl (beroep), een prostituee die naar de prostituant toe komt
 Call Girl, een Zweedse film uit 2012 door Mikael Marcimain